Hessing ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hessing (1906–1996), deutscher evangelischer Geistlicher und Buchautor
 Friedrich Hessing (1838–1918), Pionier auf dem Gebiet der Orthopädietechnik
 Gustav Hessing (1909–1981), österreichischer Maler und Hochschullehrer
 Jakob Hessing (auch: Jaakov Hessing; * 1944), israelischer Germanist und Schriftsteller
 Mechtild Schulze Hessing (* 1960), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU); seit 2015 Bürgermeisterin der Stadt Borken